Il doppio del torneo di tennis Westel 900 Budapest Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Lioubomira Batcheva e Cristina Torrens Valero che hanno battuto in finale Jelena Kostanić e Sandra Načuk 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Alexandra Fusai /  Karina Habšudová (quarti di finale)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (semifinali)

 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (quarti di finale)
 Cătălina Cristea /  Patricia Wartusch (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone doppio

Westel 900 Budapest Open 2000